Termin -{S14}- ima više značenja.

 S-oznake, S14: Čuvati od ... (nepoželjni materijal identifikuje proizvođač)
 S poštanska oblast, S14 oblast u Šefildu, Engleska